Die 2. Badminton-Bundesliga 2014/15 als zweithöchste deutsche Spielklasse in der Sportart Badminton war in zwei Staffeln unterteilt (Nord und Süd), in der jeweils acht Teams gegeneinander antraten. In die 1. Bundesliga 2015/16 stieg nur der drittplatzierte der 2. Badminton-Bundesliga Süd (SG Anspach) auf. Der Meister der Staffel Süd durfte als zweite Mannschaft nicht ins Oberhaus aufsteigen. Der Meister der Staffel Nord und die beiden Vizemeister lehnten den angebotenen Aufstieg jeweils ab. Der neuntplatzierte der Bundesliga, SV Fun-Ball Dortelweil nahm den freiwerdenden Startplatz nicht an und stieg somit in die 2. Bundesliga (Staffel Süd) ab. Der zehntplatzierte TSV Neuhausen-Nymphenburg nahm den freiwerdenden Startplatz an. Da es neben Anspach keinen weiteren Aufsteiger gab und der achtplatzierte PTSV Rosenheim die Mannschaft zurückzog, starteten in der Saison 2015/16 nur 9 statt 10 Mannschaften in der 1. Badminton-Bundesliga.

2. Bundesliga Nord 
Abschlusstabelle

2. Bundesliga Süd 
Abschlusstabelle

Weblinks 
 Die Ergebnisse in der Saison 2014/2015 – badminton.de

2. Bundesliga 2014/15
2. Bundesliga 2014/15
2. Bundesliga 2014/15